Larry Wilson est le nom de plusieurs personnes :
 Larry Wilson, un joueur de football américain
 Larry Wilson, un joueur de hockey sur glace
Larry Wilson, un prospecteur et homme de lettres québécois